À l'origine, le terme « Utopia » est un néologisme grec forgé par Thomas More pour désigner la société idéale qu'il décrit dans son œuvre du même nom (1516).

Œuvres

Philosophie 

 Utopia est un ouvrage (philosophique, politique et satirique) de Thomas More publié en 1516.

Littérature 

 Utopia est un roman de science-fiction de Roger MacBride Allen, publié en 1996.

Essai 

 Utopia XXI est un essai politique d'Aymeric Caron, publié en 2017.

Bande dessinée 
 Utopia est le cinquième tome de la série de bande dessinée Alban.

Télévision 
 Utopia est un épisode de la série britannique Doctor Who, diffusé en 2007.
 Utopia est une série télévisée britannique diffusée sur Channel 4 de  à .
 Utopia est une série télévisée américaine, adaptée par Gillian Flynn à partir de la série britannique du même nom, sortie en 2020.

Cinéma 
 Utopia est un film iranien réalisé par Sohrab Shahid Saless sorti en 1983.
 Utopia est un film français réalisé par Iradj Azimi sorti en 1978.
 Utopía est un film franco-espagnol réalisé par María Ripoll sorti en 2002.
 Utopia est un film afghan de 2015 réalisé par Hassan Nazer.

 Utopia est un réseau français de distribution spécialisé dans le cinéma indépendant.

Musique 
 Utopia est un groupe de rock progressif, actif de 1973 à 1987.

Albums
 Utopia est un album du groupe Utopia (1982).
 Utopia est un album du groupe No One Is Innocent (1997).
 Utopia est un album de Gothminister (2013).
 Utopia est un album du groupe Serments.
 Utopia est un album de Leïla Olivesi (2015).
 Utopia est un album de Björk (2017).

chansons
 Utopia est une chanson du groupe Goldfrapp (2000) ;
 Utopia est une chanson d'Alanis Morissette ;
 Utopia est une chanson du groupe Within Temptation (2009) ;
 Utopia est une chanson du groupe Hell Gate ;

Jeux vidéo 
 Utopia est un jeu de stratégie au tour par tour de Don Daglow sur Intellivision.
 Utopia: The Creation of a Nation est un jeu de gestion initialement publié sur Amiga et PC.

Anthropologie 
 Utopia est une communauté d'aborigènes d'Australie située au nord-est d'Alice Springs.

Entomologie 
 Utopia est un genre d'insecte de la famille des Cerambycidae.

Politique 
 Mouvement Utopia est un mouvement politique français trans-partis présent en courant au sein du Parti socialiste (PS) et des Verts ainsi que dans le milieu associatif.
 Utopia était une communauté anarchiste fondée en 1847 par Josiah Warren dans les environs de Cincinnati aux États-Unis.

Autres 
 Utopia est une police de caractères créée par Robert Slimbach.
 Université Utopia est une université privée à Shanghai, de 1912 à 1952.
 Utopia a été pendant 8 jours en 2014 une place de marché du darknet.

Toponyme 

 Utopia  est un quartier de la ville de New-York, situé dans l'arrondissement de Queens.
 Utopia est une localité du Texas.

Voir aussi 

 Huttopia
 Utopie, genre littéraire et concept nés du livre Utopia de Thomas More
 Utopiae, une anthologie de science-fiction

Notes et références